Мардук:

 Мардук — верховное божество в шумеро-аккадской мифологии.
 Marduk — шведская музыкальная группа.
 Институт Мардук (MARDUK) — специальный институт из аниме-сериала «Евангелион».